Мухаммад Данило Фернанду ( или просто ; 8 июня 1979 год Рио-де-Жанейро, Бразилия) — бразильский футболист, полузащитник индонезийского клуба «Персеба».

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начинал в нидерландском клубе «Фортуна» из Ситтарда, за который провёл два матча, в которых забил 2 мяча. Следом вернулся на Родину, где играл один сезон за Риу-Клару, а последующие за клубы низших бразильских лиг. в 2002 году перебрался в Индонезию, где сразу стал чемпионом страны в составе клуба «Петрокимия Путра». В настоящее время играет за клуб «Персеба» из Бангкалана.

Достижения

Личные 
 Лучший полузащитник Пиала Индонезия (1): 2009

Командные 
 Чемпион Индонезии: (2): 2002, 2004

Личная жизнь 
Принял ислам, взяв себе имя Мухаммад Данило Фернанду.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте индонезийского футбола 
 
 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Фортуна» Ситтард
Игроки ФК «Риу-Клару»
Игроки ФК «Сан-Жозе» Сан-Жозе-дус-Кампус
Игроки ФК «Персебая»
Игроки ФК «Персик Кедири»
Игроки ФК «Бали Юнайтед»
Игроки ФК «Сидоарджо Юнайтед»